Орцокко Торхіторіо I (? — 1089) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1058—1089 роках.
 Торхіторіо Баризон (? — 1073) — 2-й юдик (володар) Арборейського і Торреського юдикатів в 1038—1073 роках.
 Маріано Торхіторіо II (бл. 1070 — бл. 1130) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1103—1130 роках.
 П'єтро Торхіторіо III (? — після 1188) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1163—1188 роках.
 Баризон Торхіторіо IV (бл. 1190—1217) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1214—1217 роках (як Торхіторіо IV), юдик Арборейського юдикату у 1214—1217 роках (як Баризон III).
 Джованні Торхіторіо V (? — 1256) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1250—1256 роках.